Гаті (Хаті) — скандинавський бог
 Гаті (Хаті) — супутник Сатурна

 Гаті — село в Семенівському районі Чернігівської області.